Grandfontaine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Grandfontaine, Bas-Rhin, 
 Grandfontaine, Doubs,

Schweiz 

 Grandfontaine, Schweiz, ort och kommun, Jura,